Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1984, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Steve Denton 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 John McEnroe (Campione)
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Bill Scanlon (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)

 Kevin Curren (primo turno)
 Eric Korita (secondo turno)
 Steve Denton (finale)
 Stefan Edberg (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1984